Waschberg steht für:
 Waschberg (Niederösterreich),  hoher Berg der Waschbergzone in Niederösterreich
 Waschberg, historischer Wohnplatz der Stadt Linz am Rhein im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Waschberge
 Wäschberg